A Praia da Pedra Negra é uma praia marítima da Póvoa de Varzim, localizada entre a Praia de Santo André e a Praia de Paimó.

Pedra Negra